Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Sébastien de Chaunac (ultimo turno)
 Vladimir Volčkov (ultimo turno)
 Björn Phau (ultimo turno)

 Boris Pašanski (Qualificato)
 Alexander Waske (Qualificato)
 Michel Kratochvil (Qualificato)
 Dieter Kindlmann (Qualificato)

Qualificati 

 Michel Kratochvil
 Alexander Waske

 Boris Pašanski
 Dieter Kindlmann

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2004